Бернбах () — город  в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг.  . Официальный код  —  61626.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Максимилиан Кинцер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 18 мест.
 АНП занимает 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Фотографии

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии